Ashworth peut faire référence à :

Patronyme
 Barry Ashworth, membre du groupe musical Dub Pistols ;
 David Ashworth (1868-1947), entraîneur et arbitre irlandais de football ;
 Gerald Ashworth (1942-), athlète américain, spécialiste du sprint ;
 James Hartley Ashworth (1874-1936), zoologiste britannique ;
 Jeanne Ashworth (1938-2018), patineuse de vitesse américaine ;
 John Ashworth (1949-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Richard Ashworth (1947-), homme politique britannique.

Toponyme
 l'hôpital Ashworth, institut psychiatrique carcéral, situé à Maghull, dans le Merseyside, en Angleterre.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais